ПВ — аббревиатура:

 Пограничные войска
 Почти всюду — математический термин.
 Проводное вещание
 Проект Венера - некоммерческая международная неправительственная организация.
 ПВ (проявитель выравнивающий) — фотографические проявители.
 Продолжительность включения
 Промежуточные волны — радиоволны с частотой от 1605 до 4000 кГц.
 Пожарный водоём

Военная техника и оружие 
 ПВ — пистолет Воеводина.
 ПВ-1 (пулемёт воздушный) — советский авиационный пулемёт.
 ПВ-42 — советский взрыватель времён Второй Мировой войны.